Джирарди () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джирарди, Джо (род. 1964) — итало-американский бейсболист и менеджер. 
 Джирарди, Ульрико (1930—1986) — итальянский бобслеист, разгоняющий, выступавший за сборную Италии в середине 1950-х годов.
 См. также 
 Джирард — тауншип в округе Оттер-Тейл, Миннесота, США. 
 Жирарди